(род. 20 сентября 1988 года) — японская певица, танцовщица. Является одной из участниц японской группы Perfume под псевдонимом .

Биография 
Омото родилась и выросла в Фукуяме, Хиросима и посещала актёрскую школу Хиросимы с друзьями и участницами Perfume Аякой Нисиваки и Юкой Касино. Она была заинтересована в пении. Нисиваки и Касино находились в начинающем классе, поэтому участницы встречались после занятий.

В 2001 году Аяно вступила в группу, заменив предыдущего третьего члена, Юку Кавасиму, которая хотела сосредоточиться на школьном обучении. В 2002 Омото появилась в рекламе Johnson & Johnson.

Певцы и певицы Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 20 сентября
Танцовщицы Японии
Участники японской группы Perfume